Median bezeichnet:
 Median, Zentralwert, der Daten in zwei Hälften teilt
 Median (Stochastik), Lagemaß einer Wahrscheinlichkeitsverteilung
 Seitenhalbierende, Strecke, die eine Ecke eines Dreiecks mit dem Mittelpunkt der gegenüberliegenden Seite verbindet
 Median, mittelalterliche Bezeichnung für die Ellenbeugenvene; siehe Vena basilica

Unternehmen:
 Median-Verlag, Fachverlag mit Sitz in Heidelberg
 Median Kliniken, deutsches Klinikunternehmen mit Sitz in Berlin

Das Adjektiv median bezeichnet:
 median, Lage in der Medianebene; siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen#Körperebenen

Siehe auch: